Kačar oder Kaçar ist der Familienname folgender Personen:
 Furkan Kaçar (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Giray Kaçar (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Gojko Kačar (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Gülçin Yahya Kaçar (* 1966), türkische Musikerin, Komponistin und Sängerin
 Mehmet Ali Kaçar (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Slobodan Kačar (* 1957), serbischer Boxer
 Tadija Kačar (* 1956), jugoslawischer Boxer serbischer Nationalität
 Tugay Kaçar (* 1994), türkischer Fußballspieler